Geografia:
Llevant, punt cardinal per on surt el sol, l'est.
Llevant (Mallorca), comarca mallorquina que comprèn l'est de l'illa de Mallorca.
Llevant espanyol, denominació de l'est de la península Ibèrica.
Llevant (Orient Pròxim), part del creixent fèrtil
 Meteorologia:
Llevant (vent), vent de direcció est -> oest.
 Esport:
Llevant Futbol Club, fundat el 1909 i reconvertit el 1939 en Llevant Unió Esportiva, després de fusionar-se amb el Gimnàstic Futbol Club
Llevant Unió Esportiva, fundat el 1939
Llevant Unió Esportiva Femení
Llevant Unió Esportiva B
 Premsa:
Llevant (revista), publicació catòlica d'Artà (1917-1931).
Llevant (diari), òrgan de Lo Tràngul.
 ''Política
Companyia de Llevant, empresa del 1626.